Skytteholm kan avse:

 Skytteholm, Solna kommun – en stadsdel centralt belägen inom Solna kommun 
 Skytteholm, Ekerö kommun – ett tidigare säteri vid Mälaren på Ekerön i Ekerö kommun
 Skytteholms IP – sportanläggning i stadsdelen Skytteholm i Solna kommun